Demòdoc d'Atenes, general atenenc.
 Demòdoc de Leros, poeta grec.
 Demòdoc (diàleg), pretès diàleg de Plató.
 Demòdoc (Odissea), personatge de lOdissea d'Homer